Bruine cachalote
 Grijskuifcachalote
 Kuifcachalote
 Witkeelcachalote